Faile kan avse:

 Faile Bashere – ett figur i Robert Jordans serie Sagan om Drakens återkomst
 Faile (konstnärskollektiv) – ett internationellt konstnärskollektiv i Brooklyn, New York